Fontanès (Gard) – comune francese
Fontanès (Hérault) – comune francese
Fontanès (Loira) – comune francese